

Tablica 

2002./03.
Zagrebačka-0-JŽNL